Saint-Capraise ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Dordogne:
 Saint-Capraise-de-Lalinde
 Saint-Capraise-d’Eymet

Siehe auch:
 Saint-Caprais